Чемпионаты Европы по волейболу среди девушек до 16 лет (CEV U16 Volleyball European Championship) — соревнования для женских юниорских сборных, проводимые под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV).
 
Проводятся с 2017 года с периодичностью раз в два года по нечётным годам. В соревнованиях участвуют спортсменки до 16 лет.

Призёры

Титулы

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола